Název Černíč má více míst:
 Černíč, obec v okrese Jihlava
 Černíč (Hradešice), část obce Hradešice v okrese Klatovy
 Černíč (přírodní památka), přírodní památka v okrese Jihlava